Dobrjanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Dobrjanka, Stadt in der Region Perm

Dobrjanka ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Dobrjanka (Ripky), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Dobrjanka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Dobrjanka (Wilschanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka
 Dobrjanka (Jampil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil
 Dobrjanka (Talne), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne

Siehe auch:
 Dobrjanske